Большая Ольшанка (Б. Ольшанка) — название населённых пунктов:

Россия 
 Большая Ольшанка — село в Калининском районе Саратовской области.

Белоруссия 
 Большая Ольшанка — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Большая Ольшанка — деревня в Солигорском районе Минской области.

Украина 
 Великая (Большая) Ольшанка — село в Васильковском районе Киевской области

См. также 
 Ольшанка
 Малая Ольшанка